Би́смарк:

Персоналии

Фамилия 
 Бисмарки — немецкий род.

 Бисмарк, Вильгельм фон (1852—1902) — младший сын Отто фон Бисмарка, юрист и политик.
 Бисмарк, Георг фон (1891—1942) — генерал-лейтенант вермахта.
 Бисмарк, Герберт фон (1849—1904) — старший сын Отто фон Бисмарка, дипломат.
 Бисмарк, Готфрид фон (1901—1949) — внук Отто фон Бисмарка, при нацистах депутат Рейхстага, участник заговора 20 июля.
 Бисмарк, Иоганна фон (1824—1894) — супруга канцлера Германии Отто фон Бисмарка.
 Бисмарк, Лудольф Август фон (1683—1750) — российский генерал, рижский губернатор.
 Бисмарк, Отто фон () — германский государственный деятель, первый рейхсканцлер Германской империи.
 Бисмарк, Фридрих Вильгельм фон (1783—1860) — вюртембергский генерал и дипломат, а также военный писатель.

Составная фамилия 
 Бисмарк-Шёнхаузен, Готфрид фон (1901—1949) — регирунгс-президент Потсдама, депутат рейхстага, участник заговора против Гитлера.

Имя 
 Аджей-Боатенг, Бисмарк (род. 1994) — ганский футболист.
 Акоста, Бисмарк (род. 1986) — коста-риканский футболист.
 Баррето Фария, Бисмарк (род. 1969) — бразильский футболист.
 Гигу, Джанни Бисмарк (род. 1975) — уругвайский футболист.
 Феррейра, Бисмарк (род. 1993) — бразильский футболист.
 Чарльз, Бисмарк (род. 2001) — ганский футболист.
 Экай, Бисмарк (род. 1981) — ганский футболист.

Города 
 Бисмарк () — город в Германии, в федеральной земле Саксония-Анхальт.
 Бисмарк — город в США, столица штата Северная Дакота.
 Бисмарк — тауншип в округе Сибли, Миннесота, США.

Составное название 
 Эль-Бисмарк — посёлок в Мексике, штат Чиуауа, входит в состав муниципалитета Асенсьон.

Корабли 
  — германский гладкопалубный винтовой корвет с железным корпусом (головной в своём типе).
 «Фюрст Бисмарк» — большой крейсер.
 «Бисмарк» — линейный корабль германского военного флота.
 «Бисмарк» — пассажирский лайнер.

Прочее 
 Бисмарк — немецкая маринованная сельдь.
 Бисмарк — мыс на острове Северный архипелага Новая Земля.
 «Бисмарк» — муниципальный аэропорт города Бисмарк (Северная Дакота).
 Архипелаг Бисмарка — архипелаг в Тихом океане, у берегов острова Новая Гвинея.
 Море Бисмарка — межостровное море на западе Тихого океана.
 Bismarck (сингл) — сингл группы Sabaton, записанный в 2019 году.